Трайста — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Коленберг Лазар Львович (1905—1988) — колишній червоноармієць, який убив колишнього білогвардійського генерал-лейтенанта Якова Слащова.

Примітки